ślubowanie – uroczysta przysięga
 ślubowanie uczniów klas pierwszych
 ślubowanie na harcerza
 ślubowanie olimpijskie
 ślubowanie poselskie
 ślubowanie genewskie (medycyna)
 ślubowania bodhisattwy (buddyzm)
 Ślubowanie – film z 1924 r.
 Ślubowanie – film z 1937 r.
 Ślubowanie – film z 1962 r.

Zobacz też 
 śluby
 przysięga
 przyrzeczenie
 obietnica
 pasowanie
 zobowiązanie